

Videogiochi 
 Battlezone – videogioco arcade del 1980 della Atari
 Battlezone – remake del 1998 del videogioco arcade
 Battlezone: Rise of the Black Dogs – port per Nintendo 64 del remake del 1998
 Battlezone – altro remake del 2008 del videogioco arcade

Musica 
 Battlezone – gruppo musicale statunitense
 Battle Zone – brano musicale dei Raven dall'album Wiped Out

Altro 
 Uragano su Yalù (Battle Zone) – film statunitense del 1952